Sinoe steht für:

 Sinoe County, County in Liberia
 Alternativer Name für die Stadt Greenville (Liberia)
 Alternative Schreibweise für den Ort Sinoie in Romänien
 Sinoe (Gattung), eine Schmetterlingsgattung
 Sinoe (Fluss), Fluss in Liberia
 Sinoe-See, See in Romänien

Siehe auch:
 Sino